Catalina de Valois (4 de febrero de 1378 - noviembre de 1388) era la hija menor de Carlos V de Francia y Juana de Borbón, que eran primos. Era hermana de Carlos VI de Francia, y Luis de Valois, duque de Orleans.

Biografía 
Su madre la cuál ya estaba en un colapso mental total, murió al darle a luz. Su padre quedó profundamente afectado por la pérdida de su esposa, y murió dos años más tarde. Así Catalina queda huérfana de ambos padres con dos años, y ve como su hermano, Carlos, sube al trono de Francia a los doce años mediante una regencia. Se casó siendo niña con Juan de Berry en 1386, a la edad de ocho años. No tuvieron hijos debido a la temprana edad de la pareja. Catalina murió en la infancia, como muchos de sus hermanos. Durante su reinado, Carlos sufrió de locura que había heredado de su madre.

Ancestros 
</center>

Niños fallecidos
Hijas de Francia del siglo XIV de la dinastía de Valois
Nacidos en  París
Consortes de la casa de Valois